Улица Кунче () — улица в историческом районе Старо-Татарская слобода Вахитовского района Казани.

География 
Пересекается со следующими улицами:

История 
До революции 1917 года носила название Апанаевский переулок и относилась к 5-й полицейской части. 

Решением Казгорсовета 2 ноября 1927 года улице было присвоено современное название.

В первые годы советской власти административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года Приволжскому, 1935–1994) и Вахитовскому (с 1994 года) районам.

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани